Ритберг:

 Ритберг — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Ритберг — графство в Священной Римской империи германской нации.

См. также 
 Ридберг